Бейлисс () — английская фамилия. Известные носители:

 Бейлисс, Трой (род. 1969) — австралийский авто- и мотогонщик.
 Бейлисс, Уильям Мэддок (1860—1924) — британский физиолог.

См. также 
 Бейлис